UFC Fight Night: Assunção vs. Moraes 2, также известно как UFC Fight Night 144 и UFC on ESPN+ 2 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 2 февраля 2019 года на спортивной арене «Centro de Formação Olímpica do Nordeste» в городе Форталеза, Бразилия.

В главном бою вечера Марлон Мораис победил Рафаэла Ассунсао удушающим приёмом в первом раунде.

Подготовка турнира 
Это третье мероприятие, организованное UFC в столице штата Сеара городе Форталеза после UFC on Fuel TV: Ногейра vs. Вердум в июне 2013 года и UFC Fight Night: Белфор vs. Гастелум в марте 2017 года.

Главным событием турнира стал бой-реванш в легчайшем весе между Рафаэлем Ассунсао и бывшим чемпионом WSOF в легчайшем весе Марлоном Мораисом. Бойцы ранее уже встречалось в июне 2017 года на UFC 212, и тогда Ассунсао выиграл раздельным решением.

Изменения карда 
В результате отмены UFC 233 бой в среднем весе между Маркусом Пересом и дебютантом Энтони Эрнандесом был перенесен на это событие.

На турнире должен был состояться бой в женском минимальном весе между Мариной Родригес и Алексой Грассо. Тем не менее, 17 декабря было сообщено, что Родригес вышла из боя из-за травмы руки. Пара была перенесена в UFC on ESPN: Барбоза vs. Гейджи.

Дмитрий Сосновский должен был встретиться с Жуниором Альбини на этом мероприятии. Однако Сосновский вышел из боя в начале января после того, как ему была сделана операция по исправлению недавней травмы. Вместо этого Альбини столкнулся с новичком промоушена Жаирзиньо Розенстрайком.

Во время взвешивания Сара Фрота и бывший чемпион WSOF в полусреднем весе Магомед Бибулатов не смогли уложиться в лимит своих весовых категорий. Вес Фроты составлял 123 фунта, что на 7 фунтов превышало лимит для боя в минимальном весе. Бибулатов весил 127 фунтов, что на 1 фунт превышало лимит для боя в легчайшем весе. Бибулатов был оштрафован на 20 % своего гонорара за бой в пользу его оппоненту Рожериу Бонторину, в то время как Фрота отдала 40 % своего гонорара за бой бывшей чемпионке Invicta FC в минимальном весе Ливии Ренате Соузе. В итоге оба боя проходили в промежуточном весе.

Результаты турнира 

Комментарии

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Бонус не присуждён
 Выступление вечера: Марлон Мораис, Жозе Алду, Шарлис Оливейра и Джонни Уокер

Последствия турнира

Рейтинг бойцов UFC 
6 февраля 2019 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Никита Крылов (бывший #15) покинул Топ-15 полутяжёлого веса.

 Дэн Хукер (бывший #15) покинул Топ-15 лёгкого веса.

 Чед Мендес (бывший #8) покинул Топ-15 полулёгкого веса (завершил карьеру).

 Джон Морага (бывший #5) и Дастин Ортис (#8) покинули Топ-15 наилегчайшего веса (завершили карьеру).

 Саид Нурмагомедов (бывший #12) покинул Топ-15 наилегчайшего веса (смена весовой категории на легчайшую).

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night